In a Silent Way — студийный альбом американского джазового трубача, композитора и бэнд-лидера Майлза Дэвиса, выпущенный 30 июля 1969 года на лейбле Columbia Records. Продюсером альбома выступил Тео Масеро, альбом был записан всего за одну сессию 18 февраля 1969 года на студии CBS 30th Street Studio в Нью-Йорке. Альбом был отмечен началом «электронного» периода Дэвиса и считается его первой пластинкой в стиле джаз-фьюжн.

История и запись

Рецензии

Список композиций 

 «Shhh» — 6:14
 «Peaceful» — 5:42
 «Shhh» — 6:20

 «In a Silent Way» — 4:11
 «It’s About That Time» — 11:27
 «In a Silent Way» — 4:14

Хит-парады

Участники записи 
Согласно оригинальным заметкам к альбому 1969 года.

Музыканты 
 Майлз Дэвис — труба
 Уэйн Шортер — сопрано-саксофон
 Джон Маклафлин — гитара
 Чик Кориа — электропианино
 Херби Хэнкок — электропианино
 Джо Завинул — электропианино, орган
 Дейв Холланд — бас-гитара
 Тони Уильямс — ударные

Производство 
 Тео Масеро — продюсер
 Stan Tonkel — звукоинженер
 Krieg Wunderlich — мастеринг
 Shawn R. Britton — ассистент
 Lee Friedlander — обложка
 John G. Walter — фотография на обратной стороне обложки
 Frank Glenn — заметки на обратной стороне обложки

Примечания 

Литература
 Carr, Ian. Miles Davis: The Definitive Biography. Thunder’s Mouth Press, New York, 1998.
 Tingen, Paul. Miles Beyond: The Electric Explorations of Miles Davis, 1967—1991. Billboard Books, New York, 2001. Miles Beyond

Доп. ссылки 
 «Jazz Annual: Miles Davis/Tony Williams» by Robert Christgau
 «Electric Miles: A Look at the In a Silent Way and On the Corner Sessions» by Victor Svorinich

Альбомы 1969 года
Альбомы авангардного джаза
Джаз-фьюжн-альбомы
Альбомы Columbia Records
Зал славы «Грэмми»
Инструментальные альбомы
Альбомы, спродюсированные Тео Масеро
Альбомы, записанные на CBS 30th Street Studio
Альбомы Майлза Дэвиса